Topònims:
 Nova York, ciutat dels EUA 
 Estat de Nova York estat dels Estats Units d'Amèrica amb capital a Albany 
 Comtat de Nova York
 New York County
 New York Harbor, conjunt dels rius, badies i estuaris prop de la desembocadura del riu Hudson 
 New York Mills (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 New York Mills (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 West New York, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey 
 Organitzacions:
 Borsa de Nova York, mercat de valors 
 Universitat de Nova York o New York University , institució privada d'educació 
 New York Dolls, grup de música rock format a Nova York el 1971 
 Orquestra Filharmònica de Nova York o New York Philharmonic, orquestra simfònica americana fundada el 1842 
 Equips esportius:
 New York Cosmos, equip de futbol desaparegut de la ciutat de Nova York que participà en la North American Soccer League 
 New York/New Jersey Knights, franquícia de futbol americà que participà en la World League durant els anys 1991 i 1992
 New York Giants, equip de futbol americà de la National Football League de la zona 
 New York Islanders, equip d'hoquei sobre gel de la National Hockey League amb seu a la ciutat d'Uniondale, al Comtat de Nassau
 New York Jets, equip de futbol americà amb seu a l'àrea metropolitana de Nova York 
 New York Knicks, equip de bàsquet amb seu a Nova York 
 New York Liberty, equip de bàsquet femení estatunidenc amb seu a la ciutat de Nova York 
 New York Mets, club professional de beisbol estatunidenc de la ciutat de Nova York que disputa la MLB 
 New York Rangers, equip d'hoquei sobre gel de Nova York que juga a la National Hockey League 
 New York Red Bulls, club de futbol de Nova Jersey, Estats Units 
 New York Yankees, club de beisbol estatunidenc de la ciutat de Nova York que disputa la MLB en la Divisió Est 
 Mitjans de comunicació:
 New York Herald, diari de gran tirada, editat a New York entre 1835 i 1924 
 New York Sun, periòdic publicat a la ciutat de Nova York des de 2002 fins a 2008 
 The New York Times, diari publicat a la ciutat de Nova York als Estats Units 
 ''Miscel·lània: New York, New York, pel·lícula dirigida per Martin Scorsese que fou estrenada el 1977